Bießmann ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Bießmann ist ein Wohnstätten- bzw. Berufsname für Personen, die an einem Binsenfeld oder mit ihnen arbeiten, z. B. ein Korbmacher.

Namensträger 
 Jessica Bießmann (* 1981), deutsche Politikerin (AfD), MdA
 Paul Bießmann (* 1988), deutscher Pianist und Medienkünstler

Weblinks 
 

Familienname
Deutscher Personenname
Wohnstättenname
Berufsname